est la formule brute de plusieurs isomères.

 oxyde de fer(II,III), numéro CAS 
 magnétite, numéro CAS , forme naturelle

Voir aussi 
 Fe2O3